Да́ма с каме́лиями — название нескольких произведений:

 «Дама с камелиями» — роман писателя Александра Дюма-сына (1848), лёгший в основу оперы Джузеппе Верди «Травиата» (1853).

В театре 
 «Дама с камелиями» — балет Энтони Тюдора (1951). 
 «Дама с камелиями» — балет Джона Ноймайера на музыку Фредерика Шопена (1978).
 см. также «» — балет Фредерика Аштона на музыку Ференца Листа (1963).

В кинематографе 
 
 «» — немой фильм Виго Ларсена, первая экранизация романа (Дания, 1907).

 «» — немой фильм Андре Кальметта с Сарой Бернар в главной роли (Франция, 1912).
 «» — фильм Фернана Ривера и Абеля Ганса (Франция, 1934).
 «» — фильм Раймона Бернара (Франция, 1953).
 «Дама с камелиями» — фильм Мауро Болоньини с Изабель Юппер в главной роли (Франция-Италия, 1981).

 «» — немой фильм Уго Фалена (Италия, 1909).
 «» — немой фильм Бальдасара Негрони (Италия, 1915).
 «» — фильм Кармине Галлоне, экранизация оперы «Травиата» (Италия, 1947).
 «» — телевизионный фильм Лодовико Гаспарини с Франческой Нери в главной роли (Италия, 2005). 
 
 «» — немой фильм Альбера Капеллани (США, 1915).
 «» — немой фильм Гордона Эдвардса с Тедой Бара в главной роли (США, 1917).
 «» — немой фильм с Аллой Назимовой и Рудольфом Валентино в главных ролях (США, 1921).
 «» — немой фильм Фреда Нибло с Нормой Толмадж в главной роли (США, 1926).
 «» — немой короткометражный фильм Ральфа Бартона (США, 1926).
 «Дама с камелиями» — фильм Джорджа Кьюкора с Гретой Гарбо в главной роли (США, 1936).
 «Дама с камелиями» — фильм Десмонда Дэвиса с Гретой Скакки и Колином Фертом в главных ролях (Великобритания, 1984).

 «» — фильм Эрнесто Арансибия (Аргентина, 1954).

 «Дама с камелиями» («Прекрасная Лола») — фильм Альфонсо Балькасара c Сарой Монтьель в главной роли (Испания, 1962).

 «Дама с камелиями» — фильм Ёситаки Асамы (Япония, 1988).
 
 «Дама с камелиями» — фильм Ежи Антчака (Польша, 1995).